Decke steht für:

 Decke (Bauteil), die obere Begrenzung eines Raumes 
 Decke (Textilie), ein Stoffstück zum Bedecken eines Tisches oder Bettes 
 Decke (Saiteninstrument), die Korpusdecke eines Saiteninstruments
 Decke (Straßenbau), die oberste Schicht der Straßenbefestigung
 Tektonische Decke, ein flächiger, ortsfremder Gesteinskörper
 Buchdecke, oberer und unterer Deckel eines Buches
 Helmdecke, aus Stoff bestehender Teil eines Helmes
 jägersprachlich die Haut bzw. das Fell beim Schalenwild, siehe Jägersprache #D
 umgangssprachlich für Reifen, vor allem beim Fahrrad, siehe Fahrradbereifung

Decke ist der Familienname folgender Personen:

 Helene Decke-Cornill (* 1949), deutsche Pädagogin und Hochschullehrerin

Siehe auch:

 Decken
 Bedeckung